Glory Days (álbum) - quarto álbum de estúdio do girl group britânico Little Mix
Glory Days (canção) - escrita e composta pelo cantor de rock dos Estados Unidos da América, Bruce Springsteen

Desambiguação